Murs est une commune française du département de l'Indre.
 Murs est une commune française du département de Vaucluse.
 Murs est une ancienne commune française de l'Ain, aujourd'hui intégrée à Murs-et-Gélignieux.
 Murs est un rappeur américain.

Voir aussi

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France